La pizza est un plat italien (napolitain). 
 Pizza est un album d'Alain Bashung paru en 1981.
 Pizza est une série télévisée australienne. 
 Pizza est un film thaïlandais. 
 Pizza est un film américain.
 Pizza est un film tamoul (Inde) de Karthik Subbara sorti en 2012. 
 Pizza Connection, organisation criminelle.
 Pizza Connection, film italien de Damiano Damiani (1985).
 Pizza (langage de programmation).

Homonymie de titre